Yondo kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Yondó (ort), Antioquia, 
 Yondó (kommun), Antioquia, 

Colombiaförgreningar